Абадес () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сеговия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Комарка-де-Куэльяр. Занимает площадь 32 км². Население — 893 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 17 км.

Впервые упоминается в 1116 году, церковный приход появился в 1536 году. Покровителями города считаются святой Лоренсо и святая дева де Лос Ремедиос.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Муниципалитеты Сеговии